Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1934/35 werd gewonnen door HDM door in de beslissende kampioenswedstrijden te winnen met 0-3 en 7-0 van Breda. Hiervoor versloeg Breda eerst de oostelijke kampioen PW.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HDM (West), Breda (Zuid) en PW (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1934/35

Hockey in 1934
Hockey in 1935
 1934/35